Birra Zulte –  birra fiamminga ad alta fermentazione
 Sportvereniging Zulte Waregem – squadra di calcio belga  di Waregem
 Zulte – comune belga nella provincia delle Fiandre Orientali